Северный военный округ — военно-административная единица в ряде стран.

СССР и Россия
 Северный военный округ (СССР)
 Неформальное название Объединённого стратегического командования «Северный флот» в России.

Другие страны
 Северный военный округ (Израиль)
 Северный военный округ (КНР)

См. также 
 Северный округ